Kulcsár Péter (1934–2013) történész, könyvtáros, egyetemi tanár
 Kulcsár Péter (1938–) magyar politológus, újságíró
 Kulcsár Péter (1953–) közgazdász, szociológus
 Kulcsár Péter (1955–) pszichológus, biokémikus